

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
13 gol
 Robert Lewandowski

9 gol
 Thomas Müller

7 gol
 Steven Fletcher

6 gol
 Arkadiusz Milik

5 gol
 Robbie Keane
 Shaun Maloney

4 gol
 Kamil Grosicki

3 gol
 Tornik'e Okriashvili
 Mario Götze
 Max Kruse
 André Schürrle
 Shane Long
 Jonathan Walters
 Steven Naismith

2 gol
 Jaba K'ank'ava
 Valeri Kazaishvili
 Mate Vatsadze
 İlkay Gündoğan
 James McClean
 Aiden McGeady
 Grzegorz Krychowiak
 Sebastian Mila

1 gol
 Nikoloz Gelashvili
 Karim Bellarabi
 Toni Kroos
 Marco Reus
 Lee Casciaro
 Jake Gosling
 Cyrus Christie
 Wes Hoolahan
 John O'Shea
 Jakub Błaszczykowski
 Kamil Glik
 Bartosz Kapustka
 Krzysztof Mączyński
 Sławomir Peszko
 Łukasz Szukała
 Ikechi Anya
 Chris Martin
 James McArthur
 Matt Ritchie

1 autogol
 Ak'ak'i Khubut'ia (pro )
 Mats Hummels (pro )
 Jordan Pérez (pro )
 Yogan Santos (pro )
 John O'Shea (pro )

 Q